Gordonia, gènere de sinàpsids extints
 Gordonia (bacteri), gènere de bacteris
 Gordonia (planta), gènere de plantes
 Gordonia (pel·lícula)
 (305) Gordonia, asteroide
 USS Gordonia, vaixell